Amerikai Egyesült Államok
New Amsterdam (Indiana)
New York, eredeti neve New Amsterdam
New Amsterdam (Wisconsin)
 Guyana
New Amsterdam (Guyana)
egyéb
New Amsterdam (televíziós sorozat)